De Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2011 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 14 augustus 2011 op de Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Indianapolis